Арчар (река) — река на Балканском полуострове.
 Арчар (село) — село в Болгарии.